Рибадео ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Луго в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Мариния-Орьенталь. Занимает площадь 106,2 км². Население — 9988 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 87 км.

Покровителями города считаются святой Роке и Санта-Мария-дель-Кампо.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página oficial del municipio
 Asociación Cultural Elfarero

Муниципалитеты Луго